Valice (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje, Federacija BiH, BiH
 Valice (Rimavská Sobota, Slovačka), naselje u okrugu Rimavská Sobota, Slovačka